Micula är ett släkte av svampar. Micula ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Micula